Савіньї́-ан-Ревермо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на південний схід від Парижа, 85 км на південь від Діжона, 60 км на північний схід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 511 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1216,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Савіньї-ан-Ревермон на сайті французького Національного інституту географії
 Савіньї-ан-Ревермон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Савіньї-ан-Ревермон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Савіньї-ан-Ревермон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Савіньї-ан-Ревермон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара